

Patronyme 

 Abel Laville (1904-1943), résistant français et un membre de Combat Zone Nord ;
 Alain Laville (1950-2003), journaliste français ;
 Antoine Laville (1934-2002), médecin français ;
 Antoine Laville (1970-), un musicien français ;
 Bernard Germain Étienne de La Ville-sur-Illon, comte de Lacépède, (1756-1825), zoologiste et homme politique français ;
 Claudine Blanchard-Laville, professeur des universités émérite, sciences de l'éducation ;
 Élisabeth Laville, conseil en responsabilité sociale ;
 Eugène Laville (1814-1869), peintre et professeur français ;
 Florent Laville (1973- ), joueur de football français ;
 Gaëtan Joseph Prosper César de Laville de Villa-Stellone (1775-1848),  militaire piémontais ;
 Hercule-Ferdinand Laville de Villa Stellone (1753-1826), homme politique piémontais, français sous le Premier Empire ;
 Jean Laville (1880-1938), homme politique français ;
 Jean-André Laville, dessinateur de presse français, fondateur du collectif Les Humoristes Associés ;
 Jean-François Laville, journaliste sportif français ;
 Joseph Alexandre Félix de Laville (1774-), militaire piémontais ;
 Marie-Élisabeth Laville-Leroux (1770-1842), peintre française ;
 Pierre Laville (- ), écrivain, auteur dramatique et metteur en scène français.

La Ville 

 Jean Ignace de La Ville (1690-1774), homme d'Église et diplomate français ;
 .

Toponyme 

 Laville-aux-Bois, commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.

Infrastructure 
 Le stade Jean-Laville est un stade de football situé à Gueugnon, France.

Viticulture 
 Le château Laville Haut-Brion est un domaine viticole situé à Talence en Gironde.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme